Vitória (portugués para Victoria) puede referirse a:

Vitória

Brasil 
 Vitória, capital del estado de Espírito Santo;
 Vitória, distrito de la ciudad de Salvador;

Portugal 
 Vitória, freguesia de la ciudad de Oporto.

Santa Vitória

Brasil 
 Santa Vitória, ciudad en Minas Gerais;

Portugal 
 Santa Vitória, freguesia de Beja, Alentejo;

Deportes 
 El Esporte Clube Vitória, club de fútbol de la ciudad brasileña de Salvador;
 El Vitória Futebol Clube, conocido como el Vitória de Setúbal, club de fútbol de la ciudad portuguesa de Setúbal;
 El Vitória Sport Clube, conocido como el Vitória de Guimarães, club de fútbol de la ciudad portuguesa de Guimarães;

Televisión 
 Vitória (telenovela), telenovela brasileña;

Variantes

España 
 Vitoria, ciudad del País Vasco;

Italia 
 Vittoria, ciudad de Sicilia.